Chactas peut faire référence :
 les Chactas, un peuple Nord-Amérindien ;
 Chactas, un genre de scorpions